Соревнования по стрельбе проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1954 года.

Виды соревнований

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация спортивной стрельбы (International Sport Shooting Federation, ISSF)
 Азиатская федерация спортивной стрельбы (Asian Shooting Confederation, ASC)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета